Аэропорт имени Бен-Гуриона — многозначный термин:

 Аэропорт имени Бен-Гуриона — международный аэропорт, расположенный в Тель-Авиве, главный израильский аэропорт
 Аэропорт имени Бен-Гуриона (станция) — станция Израильских железных дорог, расположенная на нижнем уровне Терминала 3 международного аэропорта Бен-Гурион